Эта статья — список ортонормированных сферических функций, которые используют фазу Кондона-Шортли вплоть до степени l=10. Некоторые из этих формул приведены в декартовых координатах. Связь между x, y, z, и r, ,  определяется следующим образом:

Сферические функции с l = 0

Вещественные сферические функции с l = 0

Сферические функции с l = 1

Вещественные сферические функции с l = 1

Сферические функции с l = 2

Сферические функции с l = 3

Сферические функции с l = 4

Сферические функции с l = 5

Сферические функции с l = 6

Сферические функции с l = 7

Сферические функции с l = 8

Сферические функции с l = 9

Сферические функции с l = 10

См. также 
 Сферические функции

Источники 
  (see section 3.3)

Гармонический анализ